Lojac. kan som auktorsförkortning betyda:

 Michele Lojacono Pojero
 Michele Lojacono-Pojero

Robotskapade auktorsförkortningar